Bulldozer (machine)
 Bulldozer (AMD), een microarchitectuur van chipfabrikant AMD
 Bulldozer (televisieprogramma)
 Bulldozer (band)
 Bulldozer (Kayak); beoogd opvolger van We are not amused.